Хмелевский сельский округ

Белгородская область 

 Хмелевский сельский округ Валуйского района (до 2008 года)

Брянская область 

 Хмелевский сельский административный округ Выгоничского района

Кировская область 

 Хмелевский сельский округ Зуевского района (упразднён)
 Хмелевский сельский округ Нолинского района (упразднён)

Томская область 

 Хмелевский сельский округ Кожевниковского района (упразднён)

Тюменская область 

 Хмелевский сельский округ Голышмановского района (2011—2018)
 Хмелевский сельский округ Тобольского района

Ульяновская область 

 Хмелевский сельский округ Сурского района